Феран Торес Гарсија (; Фојос, 29. фебруара 2000) шпански је фудбалер који тренутно наступа за Барселону.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Референце

Спољашње везе 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 2000.
Шпански фудбалери
Шпански фудбалски репрезентативци
Фудбалери Валенсије
Фудбалери Манчестер Ситија
Фудбалери Барселоне
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Ла лиге
Фудбалери Премијер лиге
Фудбалери на Европском првенству 2020.
Фудбалери на Светском првенству 2022.